Navarino  puede referirse a los siguientes lugares:

En Grecia
Navarino, antigua ciudad griega
Bahía de Navarino, bahía en Mesenia
Castillo antiguo de Navarino
Nueva fortaleza de Navarino

En Chile
Puerto Navarino, localidad en la región de Magallanes
Navarino, antigua comuna de Chile
Navarino, isla en la región de Magallanes
Dientes de Navarino, montañas en Chile

En Estados Unidos
Navarino, pueblo de Estados Unidos en el estado de Wisconsin
Navarino, lugar designado por el censo